Хронокарта — документ, що застосовується для первинної обробки та систематизації даних спостережного листа відповідно до прийнятої класифікації робочого класу.
 Chronomap — модуль MapInfo Professional, який призначений для моделювання транспортних мереж, вирішення різних транспортних завдань і геомаркетингу.